HMS Sidon je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Sidon (1846) 
 HMS Sidon (1944) 

Sidon